Vrij ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Eliza de Vrij (1813–1898), niederländischer Chemiker und Pharmakologe
 Stefan de Vrij (* 1992), niederländischer Fußballspieler